Вахи́д Хали́лходжич (; ) — югославский футболист и боснийский футбольный тренер.

Карьера

Клубная 
Футбольную карьеру начал в клубе «Вележ» в 1971 году. Отыграл за клуб 10 сезонов и забил за него более 100 голов. В возрасте 28 лет Халилходжич перешёл во французский «Нант», в составе которого провёл пять сезонов, дважды становясь за это время лучшим бомбардиром французского чемпионата, и завоевав в его составе звание чемпиона Франции. После «Нанта» Халилходжич провёл один сезон в «Пари Сен-Жермен» и в 1987 году в возрасте 34 лет завершил карьеру футболиста.

В сборной 
Выступая за молодёжную сборную Югославии, Халилходжич завоевал золото молодёжного чемпионата Европы в 1978 году. В составе взрослой сборной Югославии Вахид Халилходжич провёл 15 матчей и забил в них 8 мячей. Принимал участие в ЧЕ-1976 и ЧМ-1982.

Тренерская 
Большую часть своей тренерской карьеры Халилходжич провёл во Франции, тренируя, в частности, такие клубы, как «Лилль», «Ренн» и «Пари Сен-Жермен», кроме того, имеет опыт работы с турецкими, африканскими и ближневосточными клубами.

С 2008 по 2010 год руководил сборной Кот-д’Ивуара, в том числе его контракт с ивуарийцами предполагал, что он будет руководить ими на ЧМ-2010 в Южной Африке, но после неудачного выступления на Кубке Африки 2010 контракт с ним был расторгнут.

С августа 2010 по май 2011 года Халилходжич руководил клубом «Динамо» из Загреба.

22 июня 2011 года Халилходжич заключил трёхлетний контракт с федерацией футбола Алжира, а в ноябре 2013 года вывел сборную этой страны в финальную стадию чемпионата мира. В июне 2014 года на турнире в Бразилии сборная Алжира под его руководством впервые в своей истории вышла в плей-офф мирового первенства. 7 июля 2014 года Халилходжич расстался со сборной Алжира.

7 марта 2015 года было сообщено, что Халилходжич станет новым тренером сборной Японии. 9 апреля 2018 года, за два месяца до начала чемпионата мира, он был уволен с этой должности.

С 2019 по 2022 год — главный тренер сборной Марокко. Вывел команду на чемпионат мира 2022 года, но на самом турнире с ней уже не работал (это случилось уже в третий раз в его карьере). По обоюдному согласию сторон контракт Халилходжича с Королевской федерацией футбола Марокко расторгнут 11 августа 2022.

Достижения 
Как игрока

 Вележ
 Обладатель Кубка Югославии: 1981
 Нант
 Чемпион Франции: 1983
Личные
 Лучший бомбардир чемпионата Европы среди молодёжных команд: 1978
 Лучший игрок чемпионата Европы среди молодёжных команд: 1978
 Лучший бомбардир чемпионата Франции (2): 1983, 1985
Как тренера

 Раджа
 Чемпион Марокко (2): 1996/97, 1997/98
 Лига чемпионов КАФ: 1997
 Финалист Суперкубка КАФ: 1998
 Лилль
 Победитель французского Дивизиона 2: 1999/00
 Париж Сен-Жермен
 Обладатель Кубка Франции: 2004
 Динамо (Загреб)
 Чемпион Хорватии: 2011
Личные
 Лучший тренер Лиги 2: 1999
 Кавалер Ордена Почётного легиона: 2004

Статистика выступлений

Тренерская статистика

Примечания

Ссылки 

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки сборной Югославии по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Вележ»
Игроки ФК «Неретва»
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Футбольные тренеры Югославии
Футбольные тренеры Боснии и Герцеговины
Тренеры ФК «Вележ»
Тренеры ФК «Бове»
Тренеры ФК «Раджа»
Тренеры ФК «Лилль»
Тренеры ФК «Ренн»
Тренеры ФК «Пари Сен-Жермен»
Тренеры ФК «Трабзонспор»
Тренеры ФК «Аль-Иттихад» Джидда
Тренеры сборной Кот-д’Ивуара по футболу
Тренеры ФК «Динамо» Загреб
Тренеры сборной Алжира по футболу
Тренеры сборной Японии по футболу
Тренеры ФК «Нант»
Тренеры сборной Марокко по футболу
Кавалеры ордена Почётного легиона